Боурени има више значења:

 Боурени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Боурени (Моцка), насеље у округу Јаши у Румунији
 Боурени (Балш), насеље у округу Јаши у Румунији